Caberea är ett släkte av mossdjur. Caberea ingår i familjen Candidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Caberea